Mömpelgard ist 

 Mömpelgard, deutscher Name der Stadt Montbéliard,  Département Doubs, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Württemberg-Mömpelgard (Grafschaft), Bezeichnung für die linksrheinischen Besitzungen des Landes Württemberg von 1397 bis 1796
 Mömpelgard, Name des Bodenseedampfers Hohenklingen von 1877 bis 1903

Siehe auch:
 Henriette von Mömpelgard (auch: Henriette de Montfaucon; † 1444), Gräfin von Württemberg
 Grafschaft Mömpelgard
 Württemberg-Mömpelgard